

Geografia
 Dornoch – burgh della Scozia
 Dornoch – villaggio dell'Ontario (Canada)

Marina
 RMAS Dornoch (A490) – nave del Royal Maritime Auxiliary Service